Даулет — имя, фамилия, название населённых пунктов:

Населённые пункты 
 Даулет (быв. Привольное) — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Даулет (быв. Ковалёво) — село в Курмангазинском районе Атырауской области.
 Даулет — село в Мунайлинском районе Мангистауской области.
 Даулет — футболист в Западском районе Кызылординской области.

Носители фамилии 
 Даулет, Рустем Рысбаевич (род. 1974) — казахстанский государственный деятель, аким Тараза (2018—2018).
 Даулет, Темиржан Серикулы (род. 1991) — казахстанский дзюдоист-паралимпиец.